Фриц (Фридрих) Йозеф Кнолль (; 21 октября 1883, Глайсдорф, Штирия, Австро-Венгрия — 24 февраля 1981, Вена, Австрия) — австрийский , , доктор наук, профессор, ректор Венского университета (1938—1943), политик.

Биография 
Родился в семье судебного присяжного заседателя. Изучал естественные науки на философском факультете Университета Граца, в первую очередь интересовался, ботаникой и зоологией. В 1903 году стал демонстратором в ботанической лаборатории. В 1906 году получил докторскую степень за сравнительное анатомическое исследование жалящих волосков молочая.

В 1906 и 1908/09 годах работал ассистентом в Ботаническом институте Венского университета под руководством Готлиба Хаберландта, где занимался конструированием, развитием и водным балансом грибов. Наблюдал за опылением у каменных роз и Ароидных растений (Araceae). Его открытия, вместе с первыми публикациями о чувстве цвета медоносных пчёл, пробудили интерес к экологии цветов, который стал предметом исследований в его дальнейшей карьере.

С 1912 года — адъюнкт-профессором в Грацском университете, в 1914 году — в Венском университете, профессор там же в 1922 году и в том же году — профессором ботаники в Пражском университете и в Немецком университете Праги.

В 1926 году стал директором ботанического сада в Праге. В 1933 году вернулся в Вену в качестве профессора.

Ф. Кнолль был одним из выдающихся представителей современной биологии цветов, которую он развивал в экспериментальном направлении. Его новаторские исследования, которые также рассматриваются в морфологических и анатомическо — физиологических адаптаций цветов для насекомых опыления, он предпринял в большой работе Insekten Und Blumen (1921-26).

С 1937 года — член Национал-социалистическая немецкая рабочая партия Австрии. Член Национал-социалистического союза немецких доцентов. С 1938 года — председатель ассоциации биологии Рейха.

После окончания Второй мировой войны в июне 1945 года Кнолль был уволен с государственной службы из-за его членства в НСДАП, и исключён из членства в Австрийской академии наук в том же году. Позже был восстановлен в Академии.

Действительный член Немецкого общества наук и искусств в Праге (1924), член-корреспондент Австрийской академии наук (1934), член Леопольдины (1936), действительный член Шведского королевского общества наук в Упсале, действительный член Австрийской академии наук (1938), почётный член Румынской академии (1941), иностранный член Болонской академии наук (1942).

Избранные публикации 
 Insekten und Blumen. Experimentelle Arbeiten zur Vertiefung unserer Kenntnisse über die Wechselbeziehungen zwischen Pflanzen und Tieren, 3 Bände, Wien 1921/ 1922/ 1926.
 Wissen und Bildung. Rede gehalten bei der feierlichen Eröffnung der Klagenfurter Hochschulwochen am 22. Okt. 1941, Klagenfurt 1941.
 Die Wissenschaft im Neuen Deutschland. Vortrag gehalten im Rahmen der Vorträge des Deutschen Wissenschaftlichen Institutes in Bukarest am 23. Mai 1941, Wien 1942.
 Die feierliche Rektorsinauguration der Universität Wien, 1943, Wien 1944.
 Akademie der Wissenschaften (Hrsg.): Österreichische Naturforscher und Techniker, Wien 1950.
 Österreichische Naturforscher, Ärzte und Techniker, Wien 1957.

Награды 
 1906 — Премия Унгера философского факультета Университета Граца
 1929 — Медаль Райнера Зоологоботанического общества в Вене за научные достижения.
 1942 — Крест военных заслуг 2-го класса за военную службу в Венском университете.
 1943 — Офицерский крест Румынского ордена «За заслуги в области культуры».
 1961 — Памятный знак ректора Венского университета «в знак признания благородного и мужественного руководства в трудные времена».
 1965 — Австрийский почётный знак «За науку и искусство»
 1967 — Серебряная медаль «Bene merito» за особые заслуги перед Австрийской академии наук.

Примечания

Ссылки 
 Fritz Knoll 
 Fritz (Friedrich) Knoll, Prof. Dr. 

Ректоры Венского университета
Преподаватели Венского университета
Профессора Карлова университета
Выпускники Грацского университета
Авторы ботанических таксонов
доктора наук
Члены НСДАП
Кавалеры орденов Румынии
Члены Леопольдины
Члены Австрийской академии наук
Члены Румынской академии
Члены Болонской академии наук